Чемпионат Азии по боксу 2015 прошёл с 26 августа по 5 сентября в Бангкоке (Таиланд) на арене Тхаммасатского университета. Были разыграны награды в 10 весовых категориях.

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты

2015
бокс
бокс
Международные спортивные соревнования в Бангкоке
2015 год в боксе
Август 2015 года
Сентябрь 2015 года